Die 2. divisjon 1978 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 30 Mannschaften wurden in drei Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils zehn Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Zweitplatzierten der Gruppe A und B spielten zusammen mit dem Sieger der Gruppe C den dritten Aufsteiger aus. Die Tabellenletzten der Gruppe A und B stiegen direkt in die 3. divisjon ab, die Vorletzten ermittelten einen weiteren Absteiger.

In der Gruppe C spielten zehn Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms. Der Sieger qualifizierte sich für die Play-offs zum Aufstieg.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Play-offs 

|}

Relegation 

|}
Os blieb in der 2. divisjon, Strømmen stieg in die 3. divisjon ab.

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1978
1978